Суса́нна Георгиевна Мар (настоящая фамилия Чалхушья́н, 26 февраля 1900, Нахичевань-на-Дону — 27 октября 1965, Москва) — русская поэтесса, переводчица.

Биография 
Родилась в 1900 году в Нахичевани (ныне — Пролетарский район Ростова-на-Дону), в семье известного нахичеванского юриста и общественного деятеля Г. Х. Чалхушьяна. В 1920 году вступила в литературную группу «Ничевоки». Автор книги стихов «Абем» (Москва, 1922), посвящённой А. Мариенгофу.

В первом браке с Рюриком Роком (1898—1962) — поэтом, лидер литературной группы «Ничевоки», во втором — с Иваном Аксёновым (1884—1935) — поэтом, литературным и художественным критиком, переводчиком.

Среди переводов С. Мар — стихотворения Мицкевича и его поэма «Пан Тадеуш» (отдельное издание — 1956), переводы из английской поэзии (в составе «Антологии новой английской поэзии», 1938).

Умерла 27 октября 1965 года в Москве. Урну с прахом Сусанны Мар подхоронили в могилу матери, Софии Андреевны, на Армянском кладбище Ростова-на-Дону.

Цитаты 
 Она была «легкомысленной и дикой… не заняла никакого положения в советской литературе и не боялась потрясения основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, говорят, писала живые и настоящие стихи». — Н. Я. Мандельштам, «Вторая книга».

Библиография 
 Абем : [Стихи] / Сусанна Мар. — Москва : Б. и., 1922 (показат. тип. Пром.-показат. выставки ВСНХ). — 30

Источники 
 Донская Армения. Вып.1. — Ростов-н/Д: 2007. — ISBN 5-901377-18-4.

Примечания

Ссылки 
 Радио Свобода. Иван Аксенов и окрестности
 

Русские поэты
Переводчики поэзии на русский язык
Поэты русского авангарда
Поэтессы Серебряного века
Похороненные на Армянском кладбище (Ростов-на-Дону)